Арманд Янович Расманис (; 1932 год — 1980 год, Елгавский район, Латвийская ССР) — бригадир колхоза «Авангард» Елгавского района Латвийской ССР. Герой Социалистического Труда (1973). Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.

Биография 
Получил среднее специальное образование. С 1952 года трудился агрономом. В 1952—1954 годах проходил срочную службу в Советской Армии. После армии трудился рядовым колхозником, агрономом машинно-тракторной станции, управляющим отделением совхоза «Берстеле» Бауского района.

С 1962 года — бригадир полеводческой бригады в колхозе «Авангард» Елгавского района. За выдающиеся трудовые результаты при выращивании сахарной свеклы награждён в 1965 году Орденом Ленина. С 1965 года член КПСС.

В 1973 году полеводческая бригада под руководством Арманда Расманиса досрочно выполнила принятое коллективное социалистическое обязательство по выращиванию продуктов сельского хозяйства. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1973 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, картофеля, сахарной свеклы и других продуктов земледелия в 1973 году» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974—1979), делегатом XXV съезда КПСС.

После выхода на пенсию проживал в Елгавском районе. Скончался в 1980 году.

 Награды и звания
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (31.12.1965; 1973)
 Заслуженный агроном Латвийской ССР (1969).

Литература 
 Latvijas Padomju enciklopēdija, 1—102. 1981—1988.
 Latvijas PSR mazā enciklopēdija. I—III un rādītājs. 1967—1972.

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС